Власто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Власто, Джеймс (1934—2017) — американский издатель, политический консультант по связям с общественностью и государственный служащий.
 Власто, Жюли (1903—1985) ― французская теннисистка.
 Власто, Солон (1852—1927) ― американский бизнесмен, общественный деятель и издатель греческого происхождения.
 См. также 
 Властос